Squire kan syfta på 

 Squire Car Manufacturing Company - en tidigare brittisk biltillverkare

Personer
 Chris Squire (1948-2015), musiker
 John Squire (1962-) medlem i The Stone Roses
 Peter Squire - upphovsmannen till Squires extrakt
 Squire Fridell (1943–), en amerikansk skådespelare

Geografi
 Squire, West Virginia - orten

Se även
 Squire Island
 Squire Point

Se även 
 Squier - en amerikansk instrumenttillverkare